Longvilliers (Pas-de-Calais)
 Longvilliers (Yvelines)

Desambiguações de topônimos